Кубок Йохана Кройфа 1996 года () — 7-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 1995/96 ПСВ и обладатель Кубка Нидерландов 1995/1996 «Аякс». Встреча состоялась 18 августа 1996 года в Амстердаме, на стадионе «Амстердам Арена».

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт
 Ook PSV walsr over Ajax heen. de Stem, 19 augustus 1996, pagina 9
 Ajax dakloze in nieuwe behuizing. Leidsh Dagblad, 19 augustus 1996, pagina 13
 Ajax speelbal van gretig PSV. Provinciale Zeeuwse Courant, 19 augustus 1996, pagina 11

1996
Матчи ФК ПСВ
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1996 году
Август 1996 года
Спортивные соревнования в Амстердаме
События 18 августа